La linea Jungang (in coreano jungang significa centrale) (중앙선 - 中央線, Jungang-seon) è una ferrovia che attraversa diagonalmente la Corea del Sud unendo Seul a Gyeongju. Per circa 70 km di percorso è sfruttata come linea suburbana integrata con la metropolitana di Seul per collegare la città di Seul alla periferia orientale.

Storia
La linea Jungang fu aperta nella sua totalità fra Cheongnyangni e Gyeongju l'11 aprile 1942.
Nel 1961 in seguito al primo piano quinquennale del governo, venne realizzata una gronda ferroviaria da Mangu a Seongbuk per unire la linea alla linea Gyeongwon. 
Nel 1973 la linea venne finalmente elettrificata fino a Jecheon, e nel 1987 si completò l'elettrificazione fino a Dangseong. Ora non resta che completare l'elettrificazione e il raddoppio fino a Gyeongju.[4]
Prima che venisse inaugurato il collegamento KTX fra Seul e Pusan, la linea veniva utilizzata per collegare le due città con un viaggio della durata di 12 ore.

Stazioni
La linea è divisa in diverse sezioni, qui descritte separatamente.

Yongsan - Yongmun (servizio metropolitano di Seul)

La linea Jungang ufficialmente inizia dalla stazione di Cheongnyangni, ma grazie alla connessione con la linea Gyeongwon i treni del servizio metropolitano partono dalla stazione di Yongsan. Essa diventa quindi una vera e propria metropolitana all'interno dei confini di Seul e della sua periferia orientale, sebbene le frequenze dei treni siano ancora basse rispetto alle tradizionali linee metropolitane (al momento circa quattro treni all'ora).

Il servizio è stato inaugurato nel 2005, grazie alla connessione fra parte della linea Gyeongwon (dalla stazione di Yongsan a quella di Hoegi) e della linea Jungang stessa.

Yongmun - Gyeongju (sezione regionale)
Oltre Yongmun la linea assume carattere regionale, ed è percorsa da treni a lunga percorrenza. Al momento sono in corso diversi lavori che progressivamente elettrificheranno completamente la linea.

Legenda
●: I treni fermano; ▲: alcuni treni fermano; |: il treno non ferma
Tipologie di treni: S: Saemaeul M: Mugunghwa

Note

Collegamenti esterni 

J
J